Mouldi est un prénom arabe du Maghreb (en arabe : مولدي ou المولدي), porté notamment par :

 Mouldi Aïssaoui (né en 1946), footballeur et un homme politique algérien.
 Mouldi Kefi (né en 1946), diplomate tunisien.
  Mouldi Riahi (né en 1949), homme politique tunisien.